Zack (voornaam)
Zack (achternaam)
Zack (Duits tijdschrift), Duits stripblad
Zack (Luxemburgs tijdschrift), Luxemburgs tijdschrift
Zack!, een computerspel
Zack (orkaan), een orkaan in 1995
ZAC, Nederlandse amateurvoetbalvereniging

Zie ook 
Zak (doorverwijspagina)